Francavilla Calcio può riferirsi a 3 società calcistiche italiane:

A.S.D. Francavilla, di Francavilla al Mare (CH), in Abruzzo
F.C. Francavilla, di Francavilla in Sinni (PZ), in Basilicata
Virtus Francavilla, di Francavilla Fontana (BR), in Puglia